Државни пут 134 Ковин—Бела Црква је пут IIА реда на југу Баната који повезује општине Ковин и Бела Црква.

Детаљи трасе

Види још 
 Путна мрежа у Србији

Извори